Чемпіонат Кіпру з футболу 2004—2005 — 66-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Кіпру. Чемпіоном вдванадцяте став Анортосіс.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Омонія взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як переможець Кубка Кіпру 2004—2005.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Кіпру на soccerway 
 Чемпіонат Кіпру на rsssf 

2004—2005
Кіпр
Кіпр
2004 на Кіпрі
2005 на Кіпрі